Со́нячна ву́лиця — назва вулиць у багатьох населених пунктах України.

 У місті Вінниця:
 Сонячна вулиця — вулиця в Замостянському районі;
 Сонячна вулиця — вулиця в Богунському районі.
 У місті Дніпропетровськ:
 Сонячна вулиця — вулиця в Новокодацькому районі;
 Сонячна вулиця — вулиця в Самарському районі.
 Сонячна вулиця — вулиця у місті Донецьк.
 Сонячна вулиця — вулиця у місті Запоріжжя.
 Сонячна вулиця — вулиця у місті Івано-Франківськ.
 У місті Київ:
 Сонячна вулиця — вулиця в Шевченківському районі (Нивки);
 Сонячна вулиця — вулиця в Дніпровському районі (Воскресенські сади).
 Сонячна вулиця — вулиця у смт Краковець.
 Сонячна вулиця — вулиця у місті Луганськ.
 Сонячна вулиця — вулиця у місті Луцьк.
 Сонячна вулиця — вулиця у місті Львів.
 Сонячна вулиця — вулиця у місті Миколаїв.
 Сонячна вулиця — вулиця у місті Одеса.
 Сонячна вулиця — вулиця у місті Полтава.
 Сонячна вулиця — вулиця у місті Рівне.
 Сонячна вулиця — вулиця у місті Севастополь.
 Сонячна вулиця — вулиця у місті Сімферополь.
 Сонячна вулиця — вулиця у місті Старий Самбір.
 Сонячна вулиця — вулиця у місті Суми.
 Сонячна вулиця — вулиця у місті Тернопіль.
 Сонячна вулиця — вулиця у місті Ужгород.
 Сонячна вулиця — вулиця у місті Харків.
 Сонячна вулиця — вулиця у місті Хмельницький.
 Сонячна вулиця — вулиця у місті Черкаси
 Сонячна вулиця — вулиця у місті Чернівці.
 Сонячна вулиця — вулиця у місті Чернігів.

Вулиці